Aliocha Wald Lasowski (1979-), philosophe et écrivain français
  (1917-2011)
  (1975-), joueur de football

Patronyme composé 
 Patrick Wald Lasowski, professeur et essayiste des libertins